SWT (The Standard Widget Toolkit) – biblioteka graficzna dla środowiska Java.
 SWT – karabin samopowtarzalny skonstruowany w 1938 roku w ZSRR.